Mank, település Ausztriában
 Mank, 2020-as amerikai film